Идахор — фамилия. Известные носители:
 Идахор, Лаки (род. 1980) — нигерийский футболист, нападающий. Старший брат футболиста Эндуранса Идахора.
 Идахор, Эндуранс (1984—2010) — нигерийский футболист, нападающий. Младший брат футболиста Лаки Идахора.